

Cinema
Heroes and Villains – film del 2006 diretto da Selwyn Roberts

Letteratura 
I buoni e i cattivi (Heroes and Villains) – romanzo di Angela Carter del 1969

Musica 
Heroes and Villains – singolo dei The Beach Boys del 1967, dall'album Smiley Smile
Heroes and Villains – album dei Paloalto del 2003
Heroes and Villains – traccia dell'album Milorg dei Vreid del 2009
Heroes & Villains – album di Metro Boomin del 2022

Televisione 
 Eroi e malvagi (Heroes and Villains) – episodio della settima stagione di The Practice - Professione avvocati
Heroes and Villains – serie televisiva britannica